Kraushaar ist der Familienname folgender Personen:

 Bjarne Kraushaar (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Claudius Kraushaar (1878–1955), österreichischer Theaterintendant
 Elisabeth Kraushaar-Baldauf (1915–2002), Südtiroler Medizinerin und Schriftstellerin
 Elmar Kraushaar (* 1950), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Frank Kraushaar (* 1967), deutscher Sinologe
 Henrich Kraushaar (1810–1870), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Hermann Kraushaar (1881–1917), deutscher Marineoffizier und Luftschiffkommandant
 Ingrid Kraushaar (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)
 Karina Kraushaar (1971–2015), deutsche Schauspielerin

 Luise Kraushaar (1905–1989), deutsche Widerstandskämpferin und Historikerin
 Raoul Kraushaar (1908–2001), US-amerikanischer Komponist
 Regina Kraushaar (* 1964), deutsche Ministerialbeamtin
 Rolf Kraushaar (* 1930), deutscher Politiker (DBD)
 Silke Kraushaar-Pielach (* 1970), deutsche Rennrodlerin
 Tom Kraushaar (* 1975), deutscher Verleger
 William Kraushaar (1920–2008), US-amerikanischer Astrophysiker
 Wolfgang Kraushaar (* 1948), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Craushaar

en:Kraushaar